

Patronyme 

 Alexander D'Arcy (1908-1996), acteur égyptien ;
 Alfred de Gouy d'Arcy (1816-1849), homme politique français ; 
 Antoine d'Arcy de la Varenne (v. 1656-1732), officier de marine et administrateur colonial français ;
 Brian d'Arcy James (né en 1968), acteur et musicien américain ;
 Ella D'Arcy (1857-1937), autrice britannique ;
 Emma D'Arcy (née en 1992), actrice britannique;
 Gordon D'Arcy (né en 1980), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Guérin d'Arcy (?-1376), prélat français ;
 Hugh Antoine d'Arcy (1843-1925), poète et écrivain américain d'origine française ;
 Hugues d'Arcy (?-1298), évêque français ;
 Hugues d'Arcy (?-v. 1352), prélat français, neveu du précédent ;
 Jacques d'Arcy d'Ailly (v. 1648-1720), officier de marine français ;
 James D'Arcy (né en 1975), acteur anglais ;
  ;
 Jean d'Arcy, mort en 1344, évêque français ;
 Jean d'Arcy, (1913-1983), personnalité de la télévision française ;
 John D'Arcy Coulson (1908-1996), joueur canadien de hockey sur glace ; 
 Margaretta D'Arcy (1934-), actrice irlandaise ;
 John Michael D'Arcy (1932-2013), prélat américain ;
 Nicolas Robert d'Arcy (), banquier parisien ;
 Nicolas Groult d'Arcy (1763-1843), prêtre français ;
  ;
 Patrick d'Arcy (1598-1668), nationaliste et juriste irlandais, ayant rédigé la Constitution de la Confédération irlandaise ;
 Patrick d'Arcy (1725-1779), physicien irlandais ;
 Roy D'Arcy (1894-1969), acteur américain ;
 Thomas D'Arcy McGee (1825-1868), un père de la Confédération canadienne qui fut assassiné ;
 Victor d'Arcy (1887-1961), sprinteur britannique ;
 William Knox D'Arcy (1849-1917), homme d'affaires britannique ;
 William Gerald D'Arcy (1931-1999), botaniste et un explorateur américain d'origine canadienne, dont  ;

Autres 
 ;
D'arcy Wretzky (née en 1968), musicienne de rock américaine ;

Toponyme 

 D'Arcy, communauté de la Colombie-Britannique (Canada) ;
 Le château d'Arcy à Vindecy (Saône-et-Loire).
 Arcy-sur-Cure (Yonne), avec deux châteaux.
 Le château et la tour d'Arcy à Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne).

Voir aussi